Rohan Bopanna e Wesley Koolhof erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non prendere parte al torneo in questa edizione.

In finale Aslan Karacev e Andrej Rubleëv hanno battuto Marcus Daniell e Philipp Oswald con il punteggio di 7-5, 6-4.

Teste di serie 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinale)
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (quarti di finale)

  Ivan Dodig /  Filip Polášek (primo turno) 
  Marcelo Melo /  Jean-Julien Rojer (quarti di finale)

Wildcard 

  Malek Jaziri /  Mubarak Shannan Zayid (primo turno)

  Blaž Rola /  Mousa Shanan Zayed (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Collegamenti esterni 
 

Qatar ExxonMobil Open 2021